Іва Бударжова і Сандра Вассерман були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Яна Новотна і Тіна Шоєр-Ларсен виграли титул, перемігши у фіналі пару Аранча Санчес і Юдіт Візнер з рахунком 6–2, 2–6, 7–6.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Яна Новотна /  Тіна Шоєр-Ларсен (чемпіонки)
 Гелен Келесі /  Катрін Суїр (півфінал)
 Аранча Санчес /  Юдіт Візнер (фінал)
 Софі Ам'яш /  Алексія Дешом (півфінал)

Сітка

Посилання 
 ITF tournament edition details 

Парний розряд